Depuydt ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Depuydt, belgischer Ägyptologe, Koptologe und Altorientalist sowie Hochschullehrer
 Manon Depuydt (* 1997), belgische Sprinterin